A 24 118-as számú mellékút a Heves megyei Parádtól észak felé, Bodonyig húzódik. Mintegy 2,5 km hosszú, négyszámjegyű, 2×1 sávos, a 24-es főút és Bodony között kiépített bekötő út. A főútnak körülbelül a 28. kilométerénél ágazik ki, észak felé, Parádon. Több irányváltása ellenére a fő iránya északi; Bodony településre vezet, melynek közigazgatási területét még az első kilométere előtt eléri. A falu északi részében ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,480 kilométer megtétele után. Kezelője a Magyar Közút Kht. Heves megyei Igazgatósága.

Története

Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 30.

Referenciák

Külső hivatkozások 

Magyar Közút Kht.

24118
Mátra